Lijst van Dooddoeners#Krodde
Krödde